Świadek koronny – podejrzany, który zgodził się zeznawać jako świadek w zamian za odstąpienie wykonania na nim kary lub jej złagodzenie.
 Filmy o tym tytule:
 Świadek koronny (film 1988)
 Świadek koronny (film 1994)
 Świadek koronny (film 2007)
 Inne
 Świadek koronny – utwór z płyty Chemiczna broń grupy Manchester.